Rab ima več pomenov:

 Rab - otok na Hrvaškem
 Rab - mesto na tem otoku (in mesto - občina)
 Rab - italijansko koncentracijsko taborišče na otoku Rabu